Schloss Thurnstein ist der Name folgender Bauwerke:

 Schloss Thurnstein (Bayern)
 Schloss Thurnstein (Südtirol)